Edmund Grünhauser (ur. 1862, zm. 1940) – austriacki fotograf, drukarz i litograf
 Edmund Grünhauser (ur. 1889, zm. 1967) – urzędnik bankowy, syn poprzedniego
 Edmund Grünhauser (ur. 1929, zm. 1994) – urzędnik bankowy, syn poprzedniego